Масло — харчовий продукт, який виробляють збиванням вершків або сметани.
 Вершкове масло — масло, вироблене з вершків.
 Кисломолочне масло — масло, вироблене з сметани.
 Масло — харчові жири або кулінарні масла (у тому числі вершкове масло, спреди)
 Масло — назва деяких твердих рослинних жирів
 Какао-масло
М. Гінзбург, С. Коваленко стверджують, що термін «масло» необхідно вживати тільки для концентрату молочного жиру, а термін «олія» — для жирів рослинного походження незалежно від температури їх застигання з огляду на те, що масло, як продукт, вироблений в організмі тварини, містить обов'язкову домішку — зоостерини, а олії — фітостерини.
 Масло — застаріла назва мастила, або олив. Жирова речовина, яку видобувають із мінеральних речовин.
 Водорозчинна мінеральна олива
 Моторна олива
 Солярове масло
 Газойль
 Купоросне масло — стара торгова назва неочищеної сульфатної кислоти.
 Мазут — маслянистий залишок нафти.
 Петролейний етер

Див. також 
 Масло (прізвище)
 Сивушне масло
 Масляна кислота

Примітки